Мария Савойска () може да се отнася за:

 Мария Савойска (1298-1336), дъщеря на Амадей V Савойски, съпруга на Хуго Ла Тур-дьо-Пен, барон на Фосини
 Бианка Мария Савойска (1335–1387), дъщеря на граф Аймон Савойски, съпруга на Галеацо II Висконти, владетел на Милано
 Мария Савойска (1411–1469), съпруга на Филипо Мария Висконти, херцог на Милано
 Мария Савойска (1448-1475), дъщеря на Лудвиг Савойски, съпруга на Лудвиг Люксембургски, граф на Сен-Пол
 Мария Савойска (1455-1511), дъщеря на Амадей IX Савойски, съпруга на маркграф Филип фон Хахберг-Заузенберг
 Мария Савойска (1556-1580), извънбрачна дъщеря на Емануил Филиберт I – 10-и херцог на Савоя
 Мария-Луиза Савойска (1688-1714), съпруга на крал Филип V Испански
 Мария-Тереза Савойска (1756-1805), съпруга на Шарл, херцог Д'Артоа
 Мария-Анна Савойска (1803-1884), съпруга на император Фердинанд I
 Мария-Кристина Савойска (1812–1836), дъщеря на крал Виктор-Емануил I, кралица на Двете Сицилии
 Мария Франческа Савойска (1914–2001), дъщеря на крал Виктор Емануил III, съпруга на принц Луиджи Бурбон-Пармски